Wang Nan (tafeltennisser) (1978), Chinees tafeltennisser
 Wang Nan (schietsporter) (1978), Chinees schietsporter
 Wang Nan (honkballer) (1981), Chinees honkballer
 Wang Nan (schaatser) (1987), Chinees schaatser